Papstpalast  steht für

 Apostolischer Palast, die offizielle Residenz des Papstes in der Vatikanstadt
 Papstpalast (Avignon), die mittelalterliche Residenz verschiedener Päpste und Gegenpäpste in Avignon
 Lateranpalast